Janovičky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Janovičky (Klein Janowitz), Ortsteil von Bohuňov, Okres Žďár nad Sázavou
 Janovičky (Heřmánkovice) (Johannesberg), Ortsteil von  Heřmánkovice, Okres Náchod
 Janovičky (Zámrsk) (Janowitz), Ortsteil von Zámrsk, Okres Ústí nad Orlicí
 Janovičky (Luže), Wohnplatz von Luže, Okres Chrudim